Sistema nervoso periférico
 Partido Nacional Escocês (Scottish National Party)
 Polimorfismo de nucleotídeo simples (Single nucleotide polymorphism)
 Revolta Nacional Eslovaca (Slovenské národné povstanie)